Белтень () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Белтень.
 Белтень () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Белтень.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Пробота.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни К.А. Росетті.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Концешть.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Копечень.
 Белтень () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Періш.